Авторитари́зм (от  — власть, влияние) — тип недемократического политического режима, основанного на несменяемой централизованной власти одного лица (президента, монарха, премьер-министра) или группы лиц (например, политической партии) при сохранении в стране определенного уровня экономических, гражданских и идейных свобод.

Этот политический режим предполагает подавление несистемной оппозиции или её полное отсутствие, а также невозможность для легальной оппозиции существенно влиять на политику государства. Авторитарные лидеры используют власть, не принимая во внимание отличные от мнения власти и разрешённой оппозиции (если она присутствует) политические взгляды, и их почти невозможно сменить путём выборов.

Авторитарные режимы могут быть как откровенными диктатурами, так и режимами «соревновательного», «электорального авторитаризма». Соревновательные авторитарные режимы могут приближаться к демократиям по уровню плюрализма и соблюдения гражданских прав; обычно они являются политической системой с доминирующей партией, в которой эта партия использует различные средства для превращения любой оппозиции во второстепенную силу.

Происхождение термина 

Термин «авторитаризм» был введён в научное обращение теоретиками Франкфуртской школы, означал определённый набор социальных характеристик, присущих как политической культуре, так и массовому сознанию в целом.

Авторитаризм — это, во-первых, социально-политическая система, основанная на подчинении государству и его лидерам. Во-вторых — социальная установка или черта личности, характеризующаяся уверенностью в том, что в обществе должна существовать строгая и безусловная преданность правителю, беспрекословное подчинение людей авторитетам и властям.

Политический режим, соответствующий принципам авторитарности, означает отсутствие подлинной демократии как в отношении свободного допуска до выборов, так и в вопросах управления государством. Сочетается с диктатурой отдельной личности (группы личностей — олигархией), которая проявляется в той или иной степени.

Типология 
Одна из типологий авторитарных режимов принадлежит немецкому политологу . Он выделял следующие разновидности авторитаризма:
 Абсолютистские и некоторые (в которых монарх сохраняет значительную власть) конституционные монархии (примеры: Эфиопия до 1974 г., Непал до 2007 г., Саудовская Аравия, Иордания, Япония до 1947 г. и другие).
 Традиционные авторитарные режимы олигархического типа. Характерны для стран Латинской Америки (примеры: Гватемала, Куба до 1959 г., Никарагуа до 1979 г. и другие).
 Гегемонистский авторитаризм новой олигархии (примеры: Камерун, Тунис, Филиппины при Ф. Маркосе в 1972—1985 гг.).
 Ряд стран «социалистической ориентации» со всеми особенностями восприятия социализма, его типов, эгалитаристских традиций собственной культуры.
 Военные режимы (примеры: режим Г. А. Насера в Египте, Х. Перона в Аргентине, А. Пиночета в Чили, военная диктатура при конституционной монархии в Таиланде, авторитарные режимы в Ираке, Перу и другие).
 Неоавторитарные режимы (исследователи описывают как «посттоталитарный технократический неоавторитаризм»): «посттоталитарный» подчёркивает, что власть произошла из тоталитарного прошлого и утратила ряд его черт, но всё ещё использует прежние рычаги в мобилизационных целях (стимулирование экономического роста, наращивание национальной мощи, сохранение политического контроля над обществом); «технократический» подразумевает преимущественно технократические способы принятия решений, но не исходя из ранее используемой идеологической мотивации; для «неоавторитаризма» характерна идея отказа от авторитаризма и нацеленность на удовлетворение корпоративных интересов страны в пользу решения общенациональных задач; примером здесь выступает КНР.

Также выделяют как разновидность авторитаризма теократические режимы, когда политическая власть сконцентрирована в руках духовенства (например в Иране).

Кроме того, выделяется такой вид авторитарного режима как корпоративный авторитаризм, при котором власть находится в руках олигархических, бюрократических или теневых группировок, которые совмещают в себе и власть, и собственность. Из-за этого всеми решениями государства, по сути, управляют эти группировки, которые используют ветви государственной власти в своих интересах.

Отличие авторитаризма от тоталитаризма 
 Главное отличие авторитаризма от тоталитаризма в том, что в авторитарном режиме власть воздействует на общество и публичное пространство лишь по мере необходимости с целью сохранения политической стабильности, тогда как тоталитарный режим стремится по умолчанию контролировать все общественные процессы и взгляды каждого гражданина.
 Для авторитарного режима характерна завязанность на первых лиц, потому что они обеспечивают прежде всего государственный курс, а не идеологию, в то время как в тоталитарном режиме первостепенна идеология, а не публичный вождь, хотя он всегда присутствует в целях поддержания легитимности политического строя и всеобъемлющей идеологизации населения (Ленин в РСФСР эпохи военного коммунизма, Бенито Муссолини в Италии эпохи фашизма, Гитлер в нацистской Германии, Ким Ир Сен в Северной Корее).
 Авторитарный режим заканчивается или со смертью лидера, не оставившего себе преемника, и/или в случае, когда к власти придёт либеральный лидер, из-за чего режим превратится в демократический (Южная Корея или Тайвань). Тоталитарный режим более стойкий, не заканчивается с уходом первого лица и практически не способен разрушиться без влияния внешних сил, хотя имеет свойство становиться авторитарным режимом, когда его мобилизационный ресурс или возможности экстенсивного развития исчерпываются, что и произошло в КНР с реформами Дэн Сяопина.
 У тоталитарного и авторитарного режимов различаются цели. Тоталитаризм часто связан с желанием построить утопическое государство, в то время как авторитаризм в основном предназначен для решения конкретных текущих задач, быстрой мобилизации всего государства.
 Принцип тоталитарного режима — «запрещено всё, что не разрешено законом», а принцип авторитарного — «запрещено всё, что вредит власти».
 В отличие от тоталитаризма, население при авторитарной власти не идеологизировано, так как официальная идеология либо отсутствует, либо распространяется только на государственный аппарат.

«Поэтому оппозиция авторитаризму, как правило, существует, хотя и существенно отличается от оппозиций в условиях демократии. Что отличает оппозиции в условиях авторитаризма и демократии, так это уровень их терпимости к правящей политической группировке. Нетерпимость режима с необходимостью порождает адекватную реакцию со стороны оппозиции — её главной целью и смыслом деятельности становится устранение режима с политической сцены. Естественно, что избираемые для этого средства далеко не всегда являются правовыми и часто вступают в конфликт с тем, что является официально признанным».

Признаки авторитарного режима 
Авторитарный режим имеет следующие характерные признаки:

 Отчуждение народа от власти: сужена или сведена на нет сфера применения принципов выборности государственных органов и должностных лиц, гласности их деятельности, подотчётности и подконтрольности их населению.
 Значительный централизм в руководстве обществом: происходит концентрация и централизация власти в руках определённой личности, группы людей или нескольких тесно взаимосвязанных государственных (либо партийных) органов, решения которых должны выполняться беспрекословно. При этом исполнительная власть становится выше законодательной и судебной или разделение властей вовсе отсутствует. Властью при авторитаризме могут являться совершенно различные группы: режим может опереться на олигархию, бюрократию, церковь.
 Руководство и управление обществом во всех сферах жизнедеятельности осуществляется в основном командно-административными, приказными методами: на всех уровнях государственного механизма господствует правило жёсткого обязательного подчинения нижестоящих звеньев вышестоящим.
 Доминирование в политической системе одной, правящей партии: разрешаются только те политические объединения, которые выступают на стороне существующего режима или лояльны по отношению к нему. С другой стороны, те организации, которые угрожают его власти, оказываются вне закона. Государство терпит легальную оппозицию, но сужает пространство её деятельности.
 Во многом неправовой характер деятельности власти: роль права и закона в условиях авторитарного режима часто становится второстепенной — власть получает полномочия, законом не ограниченные и закону не подчинённые. Большинство законов носит неправовой характер, когда конституция не рассматривается в качестве основного закона и основы правопорядка, а её подменяют указы главы государства или партийные директивы и приобретающие силу закона.
 Ущемление прав и свобод граждан: так как народ отчуждается от власти и превращается в объект манипулирования, для авторитаризма характерно «неприятие» демократических прав и свобод.
 Армия, полиция, органы безопасности используются для подавления оппозиционных сил, выступающих против режима, служат инструментом и основной опорой власти: насилие является преимущественным средством для решения любых проблем. Большое, в некоторых странах даже преобладающее, влияние в политической сфере имеют внеконституционные органы, главная роль принадлежит силовикам.
 Все средства массовой информации и само их содержание берутся под строгий контроль государства: СМИ разрешается критиковать отдельные недостатки государственной политики и отдельных должностных лиц, но в целом СМИ должны сохранять лояльность к режиму. Может существовать цензура как специальный государственный институт.

Авторитарный режим — это «компромисс» между тоталитаризмом и демократией, он является переходным от тоталитаризма к демократии, равно как от демократии к тоталитаризму. Авторитарный режим близок к тоталитарному по политическому признаку, а к демократии — по экономическому, то есть люди, не имея политических прав, имеют всю полноту экономических прав.

Однако при любом авторитарном режиме контроль правительства над обществом не является всеобъемлющим, что и отличает его от тоталитаризма.

Падение и трансформация авторитарных режимов 
В период с 1946 года по 2010 год большинство (35 %) изменений авторитарных режимов произошло в результате военных переворотов. Другие варианты включали ненасильственные протестные действия «снизу» (17 %), победу оппозиции на выборах (13 %), иные изменения, инициированные «сверху» (8 %), гражданские войны, революции (8 %), внешнее вмешательство (5 %), распад государства (2 %). В исследовании Кендалл-Тейлор отмечается, что в период между 1950 годом и 2012 годом 473 авторитарных лидеров потеряли власть, причем переворот был самым частым способом потери власти (153 случая), но лишь в 20 % случаев это привело к демократии.

Примечания

Литература 
 Линц Х. Тоталитарные и авторитарные режимы // Неприкосновенный запас, 2018, № 4.

Ссылки 

 Фёдоров А. Проблемы антиавторитарной альтернативы в XX веке
 Vladimir Gel’Man, Cameron Ross. The Politics of Sub-National Authoritarianism in Russia. Ashgate Publishing, Ltd. 2010 — ISBN 978-0-7546-7888-5

Политология